Kivikarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivikarit (klippor), Egentliga Finland, 
 Kivikarit (ö i Satakunta), Raumo, 
 Kivikarit (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar